Henri Padou (1898-1981), nageur et joueur de water-polo français
 Henri Padou (1928-1999) fils de ce dernier, nageur français